Белозе́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Белозерская улица — улица в Москве.
 Белозерская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 В Санкт-Петербурге:
 Большая Белозерская улица — прежнее (1828—1927) название улицы Воскова на Петроградской стороне.
 Малая Белозерская улица — название улицы Кропоткина до 1929 года.
 Белозерская улица — улица в Севастополе.
 Белозёрская улица (Томск)